Деревня проклятых (, вариант названия в русском прокате — Проклятие деревни Мидвич):
 Деревня проклятых (фильм, 1960)
 Деревня проклятых (фильм, 1995)